XOG steht für:
 XML Open Gateway, auf Extensible Markup Language (XML) basierende Schnittstelle
 Militärflugplatz Orange-Caritat (IATA-Code), französischer Militärflugplatz

xog steht für:
 Lusoga (ISO-639-3-Code), Bantusprache in Uganda

Abkürzung